Банко Банков може да се отнася за:
 Банко Банков (министър) – министър на земеделието (21 май 1937 – 14 ноември 1938)
 Банко Банков (инженер) (р. 1936) – български инженер и писател
 Банко Банков (актьор) (1941 – 2007) – български актьор